Ambrolaoeri (gemeente), een gemeente in Georgië in de regio Ratsja-Letsjchoemi en Kvemo Svaneti
 Ambrolaoeri (stad), de hoofdplaats van deze gemeente